Панасю́к — українське прізвище. Утворене від імені Панас.

Поширеність прізвища в Україні 
149-е за поширеністю прізвище в Україні — загалом налічує 16 337 носіїв. За густиною населення найчастіше зустрічається на Волині (1 на 339 жителів). Найбільше із них проживають у таких населених пунктах:
 Київ — 983;
 Луцьк — 594;
 Вінниця — 363.

Відомі носії 
 Панасюк Віталій Олександрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Панасюк Володимир Андрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Панасюк Володимир Васильович ( 1926) — вчений у галузі міцності матеріалів, академік АН УРСР (1978).
 Панасюк Володимир Харитонович (1913—1945) — майор робітничо-селянської Червоної армії, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу (1945).
 Панасюк Денис Харитонович (1900—1984) — український правник і державний діяч.
 Панасюк Євген Миколайович (1928—2001) — український вчений-фізіолог.
 Панасюк Ігор Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Панасюк Клавдія Василівна (* 1945) — українська науковиця, кандидат філологічних наук.
 Панасюк Микола Володимирович ( 1943) — український письменник.
 Панасюк Микола Іванович ( 1946) — агроном, заслужений працівник сільського господарства України.
 Панасюк Микола Іванович ( 1948) — український графік.
 Панасюк Олександр Анатолійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Панасюк Олександр Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Панасюк Олексій Варфоломійович — учений-фтизіатр і пульмонолог.
 Панасюк Олексій Миколайович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Панасюк Олексій Геннадійович (Лесик Панасюк) ( 1991) — український поет, дизайнер, перекладач, перформер.
 Панасюк Руслан Володимирович —заступник начальника 59-го військового мобільного госпіталю, підполковник медичної служби, лицар ордена Данила Галицького.
 Панасюк Сергій Іванович — старший солдат Збройних сил України, десантник, учасник російсько-української війни.
 Панасюк Сергій Олександрович (1981—2015) — український спортивний журналіст та телекоментатор.
 Панасюк Олександр Васильович — молодший сержант Збройних сил України, учасник війни.
 Панасюк Юрій Васильович (*1974) — радянський та український футболіст, нападник і півзахисник.
 Панасюк Юрій Володимирович (1984—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -юк